Esistono più comuni francesi con questo nome

Mazères – Ariège
Mazères – Gironda